
Namnet Scherer, Schérer kan syfta på:

 Adolf Scherer
 Barthélemy Schérer
 Jean Marie Maurice Schérer (1920–2010), fransk filmskapare, känd som Éric Rohmer
 Fernando Scherer
 Helena Schmidt-Scherer (född 1984)
 Julie Schmidt-Scherer (född 1984)
 Maria Scherer
 Markus Scherer
 Odilo Pedro Scherer
 Roy Harold Scherer Jr (1925–1985),amerikansk skådespelare,  känd som Rock Hudson
 Stephen Scherer
 Wilhelm Scherer

tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken